Варлю́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Варлю — в департаменте Па-де-Кале;
 Варлю — в департаменте Сомма.